Igreja — instituição religiosa que tem como base os ensinamentos de Cristo do Novo Testamento
 Igreja (edifício) — construção usada para serviços religiosos públicos, dedicando-se geralmente aos do culto cristão
 Igreja (canção) — single da banda brasileira Titãs

Desambiguações de religião